Burgerschapsprijs Stichting P&V, burgerschapsprijs van de Stichting P&V
 Burgerschapsprijs Das Glas der Vernunft, burgerschapsprijs van Kassel